

Patronyme 
 Louis Lambillotte (1797-1855), prêtre jésuite belge et compositeur musical.
 Willy Lambillotte (1936), scénariste et dessinateur de bande dessinée belge connu sous le nom de Lambil

Voir aussi